Die Abkürzung LRV steht für: 

 Laboer Regattaverein
 Ländlicher Reitverein
 Landesruderverband
 Lex Romana Visigothorum, römisches Gesetzbuch der Westgoten
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Regierung der Litauischen Republik
 Light Rail Vehicle (bei Straßenbahnen oder Stadtbahnen) im Gegensatz zur Vollbahn
 Ludwigshafener Ruderverein von 1878
 Luftreinhalteverordnung, LRV-Schweiz
 das Mondauto Lunar Roving Vehicle
 Berufsverband der praktizierenden Landes- und Regionalplaner  e.V.

LRV